ОФК Елхово е български футболен клуб от град Елхово, който участва в Югоизточната група на Трета аматьорска футболна лига. Играе своите мачове на стадион „Стефан Караджа“ в Елхово.

Състав 2016/2017

Външни препратки 
 Профил на клуба в bgclubs.eu

Елхово
Елхово